Görtitz steht für:

 Görtitz (Käbschütztal), eine ehemalige Gemeinde von Käbschütztal, Landkreis Meißen, Sachsen

Görtitz ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Görtitz (1890–1973), deutscher Maler und Grafiker